Municipio de Hiawatha puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hiawatha (condado de Brown, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Hiawatha (condado de Schoolcraft, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Schoolcraft.